Jessika Ponchet (ur. 26 września 1996 w Bajonnie) – francuska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w dziewięciu singlowych i dwunastu deblowych turniejach rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 134. miejscu w singlu (20 marca 2023) oraz na 120. miejscu w deblu (29 sierpnia 2022).

Finały turniejów WTA 125

Gra podwójna 2 (0–2)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Francuskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Bajonnie
Urodzeni w 1996